Proches de Vous est une association politique locale française de droite au centre droit fondée en  suite à la candidature de Frédéric Devos, maire de Wormhout (2014-en cours) et de Françoise Andries, maire déléguée de Ghyvelde (2020-en cours) aux élections législatives de 2022 dans la 14e circonscription du Nord. Candidat soutenu par l'union de la droite et du centre, il recueille 10,68% des suffrages exprimés au premier tour de scrutin, soit 4.931 voix. Frédéric Devos arrive en tête de ce premier tour dans la commune de Volckerinckhove avec 31,5% des suffrages exprimés.

Proches de Vous est active sur le littoral dunkerquois et la Flandre maritime, c'est-à-dire les 13e et 14e circonscriptions du Nord.

Émergence et fondation 

Le projet d'une potentielle association est évoqué par Frédéric Devos, maire de Wormhout lors de la venue du leader de la majorité sénatoriale Bruno Retailleau à Bray-Dunes le 24 septembre 2022. Le maire de Wormhout justifie cette association par sa candidature lors des élections législatives de 2022 dans la 14e circonscription du Nord. 
Les statuts de l'association Proches de Vous sont enregistrés en Sous-préfecture du Nord, à Dunkerque le 8 janvier 2023.

Organisation 

L'association Proches de Vous est présidée par Giovanni Subirana, étudiant. Le secrétaire général de l'association est Raphaël Chombart, étudiant. L'association a pour vice-présidents Frédéric Devos, maire de Wormhout et Mattéo Martinez, candidat Union de la droite aux élections départementales de 2021 dans le canton de Dunkerque-1. La trésorière est Françoise Andries, maire déléguée de Ghyvelde.

Membres 

Proches de Vous dispose d'une représentation politique au sein des conseils communautaires de la Communauté urbaine de Dunkerque et de la Communauté de communes des Hauts de Flandre. Réputée proche des Républicains, l'association bénéficie du soutien de l'ancien ministre et ancien député du Nord Françoise Hostalier.

Notes et références 

Association ou organisme ayant son siège en France